Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 212 a.C.) — cônsul em 212 a.C.
 Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 185 a.C.) — cônsul em 185 a.C., filho do anterior
 Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 143 a.C.) — cônsul em 143 a.C., sogro de Tibério Semprônio Graco
 Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 79 a.C.) — cônsul em 79 a.C., governador da Macedônia, partidário de Lúcio Cornélio Sula.
 Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 54 a.C.) — cônsul em 54 a.C., junto a Lúcio Domício Enobarbo, partidário de Cneu Pompeu Magno durante a Segunda Guerra Civil da República de Roma, governador da Cilícia
 Ápio Cláudio Pulcro (cônsul em 38 a.C.) — cônsul em 38 a.C., filho adotivo do anterior
 Ápio Cláudio Pulcro, que trocou seu nome para Marco Lívio Druso Cláudio, pretor em 50 a.C.
 Ápio Cláudio Pulcro (pai de Lívia) — pai de Lívia, esposa do primeiro imperador, Augusto

Ver também 
 
 Cláudia (gens)

Desambiguações de antropônimos